Âge ingrat peut désigner :
 Âge ingrat, un film américain de Harold Schuster sorti en 1941.

L'Âge ingrat peut désigner :
 L'Âge ingrat, un film français de Gilles Grangier sorti en 1964 ;
 L'Âge ingrat, une bande dessinée de la série Achille Talon ;
 L'Âge ingrat (Magarece godine), un film franco-bosniaque de Nenad Dizdarevic sorti en 1994 ;
 L'Âge ingrat, une comédie en 3 actes d´ Édouard Pailleron jouée pour la 1e fois au théâtre du Gymnase le , et publiée en 1879 ;
 L'Âge ingrat, une pièce de théâtre de Jean Desbordes ;
 L'Âge ingrat, un roman de Martine Lancaster, publié sous ce titre en 1964 (première édition en 1958 sous le titre Boucle Blonde).